Gradischnig ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gradischnig (* 1949), österreichischer Maler, Lithograf, Grafiker, Keramiker
 Harald Gradischnig (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Herwig Gradischnig (* 1968), österreichischer Jazzsaxophonist